

Patronyme 
 Robert Andrews Millikan (1868-1953), physicien américain ;
 Ruth Millikan (1933-), philosophe américaine.

Voir aussi